

Sigle
Abbreviazione di prossimo venturo (l'opposto di ultimo scorso)
Promotional Video, più comunemente noto come videoclip

Codici 
 PV – codice vettore IATA di PAN Air
 PV – codice ISO 3166-2:ES dei Paesi Baschi (Spagna)
 PV – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Pavia (Italia)
 PV – codice ISO 3166-2:SK della regione di Prešov (Slovacchia)

Altro 
 pV – simbolo del picovolt
 PV – simbolo del petavolt
 PV – sigla automobilistica della targa di Pavia
 PV – targa automobilistica di Pljevlja (Montenegro)
 PV – vecchia targa automobilistica di Prostějov (Repubblica Ceca)
 Volvo PV – automobile della Volvo